USS Manchester es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Manchester (CL-83), crucero ligero de la clase Cleveland.
 USS Manchester (LCS-14), buque de combate litoral de la clase Independence.
Manchester, USS